Лермонт ():
 Клан Лермонт — шотландский клан.
 Томас Лермонт (ок. 1220—ок. 1290) — легендарный бард XIII века.
 Георг Лермонт (1590-е—1633) — шотландский наёмник на русской службе.

См. также 
 Лермонтовы